Фільтр — пристрій, прилад або речовина для відокремлення потоку (рідини, газу, інформації, сигналу тощо) за його певними характеристиками від непотрібних домішок. // Пристрій, що пропускає або затримує електричні струми, електромагнітні або звукові хвилі певної частоти і т. ін.

Матеріальних потоків 
 Фільтр гравійний — конструкція стовбура свердловини, в якій створено циліндричне кільце із різнозернистого піску (гравію) в межах пласта продуктивного.
 Фільтр (гідрогеологія) в гідрогеології — пристрій, призначений для закріплення стінок водоприймальної частини дренажних і водозабірних свердловин в пухких і напівскельних нестійких водоносних породах.

Фільтри рідинні 
 Біологічний фільтр — споруда для очищення стічних вод, яка працює за принципом пропускання їх крізь завантаження з біологічною плівкою.
 Вакуум-фільтр — апарат для розділення суспензій під дією різниці тисків, що створюється вакуум-насосом, над фільтрувальною перегородкою і під нею.
 Фільтр-прес — апарат періодичної дії для розділення під тиском рідких неоднорідних систем (суспензій, пульп) на рідку фазу (фільтрат) і тверду фазу (осад, кек).
 Фільтр патронний — фільтр для зневоднення тонкодисперсних продуктів збагачення (шламів).
 Оливний фільтр (фільтр оливи) — фільтр для видалення забруднень з моторних і трансмісійних олив, мастил або робочих рідин гідроприводів.
 Масляний фільтр — фільтр для відділення масла від маслянки.
 Паливний фільтр — елемент конструкції паливної системи двигуна внутрішнього згоряння, що містить фільтрувальний елемент, розташований у паливній магістралі, призначений для затримання твердих часток у паливі

Фільтри для газів 
 Повітряний фільтр — фільтр для очищення повітря від завислих частинок.
 Електростатичний фільтр

Фільтри інформації

Електронні фільтри 
 Електронний фільтр (також частотний фільтр) — пристрій для виділення бажаних компонентів спектру електричного сигналу та/або послаблення небажаних.
 Загороджувальний (режекторний) фільтр — електричний фільтр, що придушує коливання у деякій смузі частот.
 Згладжувальний фільтр — фільтр нижніх (відносно спектру сигналу) частот, призначений для зменшення пульсацій напруги на виході випрямляча.
 Протизавадний фільтр — фільтр нижніх частот, призначений для послаблення кондуктивних радіозавад.
 Смуговий фільтр — фільтр, що пропускає гармонічні коливання заданої смуги частот.
 Фазовий фільтр — електричний фільтр, у якому забезпечується затримка сигналу в часі без спотворення його форми та загасання амплітуди.
 Фільтр передавання — пристрій для необхідного обмеження спектра модульованих сигналів, що передаються.
 Фільтр приймання — пристрій, що відокремлює зі спільного каналу змінного струму необхідний йому спектр корисного сигналу.
 Пасивний фільтр — електронний фільтр, що складається тільки з пасивних компонентів, таких як, наприклад, конденсатори і резистори.

Загальні 
 Цифровий фільтр — пристрій цифрової обробки сигналу з метою отримання його потрібних параметрів на виході фільтра.
 Фільтр (порядок) — підмножина частково впорядкованої множини, яка задовольняє певні умови.
 Спам-фільтр — комп'ютерна програма, призначена для захисту користувача мережі Інтернет від спаму шляхом фільтрації вхідних (вихідних) повідомлень електронної пошти чи інформації, що надсилається іншими засобами комунікації (наприклад, чат).

Див. також 
 Фільтрація звуку
 Глушник (акустичний фільтр)
 Ультрафільтр (математика)
 Ультрафільтр (пристрій)
 Проміжна частота
 Фільтр HEPA

Джерела

Посилання